Я́рвинен () — финская фамилия.

Известные носители:
 Ярвинен, Акиллес (1905—1943) — финский легкоатлет.
 Ярвинен, Алекс (1884 — ?) — финский борец.
 Ярвинен, Арто (род. 1979) — финский рок-музыкант.
 Ярвинен, Вернер (1870—1941) — финский легкоатлет.
 Ярвинен, Йоонас (род. 1989) — финский хоккеист.
 Ярвинен, Матти (1909—1985) — финский легкоатлет.
 Ярвинен, Мика (род. 1988) — финский хоккеист.
 Ярвинен, Юхани (1935—1984) — финский конькобежец.
 Ярвинен, Яана (1956—2012) — финская актриса.